Bastusjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bastusjön, Södermanland, sjö i Nacka kommun,  (4 ha)
Bastusjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (1,3 ha)
Bastusjön, Gästrikland, sjö i Hofors kommun, 
Bastusjön (Boteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun och Örnsköldsviks kommun,  (22,4 ha)
Bastusjön (Viksjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun och Sollefteå kommun,  (1,3 km²)
Bastusjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (31,6 ha)

Se även 
Bastsjön
Bastasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn